LZZ steht für:
 Langzeitzünder, siehe Chemisch-mechanischer Langzeitzünder
 Lieferanten-Lagerlogistik-Zentrum, Konzept für ein zentrales Logistikzentrum am Stadtrand zur Konsolidierung des Stadtlieferverkehrs

lzz steht für:
 Lasische Sprache (ISO-639-3-Code), südkaukasische Sprache des Volks der Lasen

Abkürzung